Мост уздаха има више значења:
 Мост уздаха, мост у Венецији
 Мост уздаха (Кембриџ), мост у енглеском универзитетском граду Кембриџу
 Мост уздаха (Оксфорд), мост у енглеском универзитетском граду Оксфорду